Stanwood kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Stanwood (Iowa)
Stanwood (Michigan)
North Stanwood
Stanwood (Washington)